Промивка — очищення від бруду за допомогою води або іншої рідини; промивання
 Промивка — процес збагачення корисних копалин; відділення потрібних частинок від чого-небудь за допомогою води або іншої рідини
 Промивання фотоматеріалу — стадія хіміко-фотографічної обробки фотоматеріалу